De Grand Prix-wegrace van Valencia 2010 was de achttiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2010. De race werd verreden op 7 november 2010 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

Marc Márquez werd gekroond tot 125cc-kampioen met een vierde plaats, wat genoeg was om de als derde geëindigde Nicolás Terol voor te blijven in het kampioenschap.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2010
Valencia